Typ 151 steht für:

 Sietas Typ 151, Feederschiffstyp der Sietas-Werft
 Maserati Tipo 151, Sportwagen der Marke Maserati